Označení Petschkova vila má více staveb, patřících kdysi příslušníkům česko-německé židovské rodiny Petschků, kteří byli aktivní na konci 19. a začátku 20. století. O bohatství rodiny svědčí kromě Petschkova paláce také několik vil v Praze a v severních Čechách. K nejznámějším patří vily v Praze 6-Bubenči: 

 vila Otto Petschka v Praze 6-Bubenči, Ronalda Reagana 181/3 – od roku 1945 je zde rezidence velvyslance Spojených států amerických
 vila Isidora Petschka v Praze 6-Bubenči, Pelléova 108/13 –  rovněž část areálu rezidence velvyslance Spojených států amerických
 vila Marianne Gellertové-Petschkové v Praze 6-Bubenči, V sadech 2/44 – sídlí zde Muzeum literatury Památníku národního písemnictví
 vila Friedricha Petschka v Praze 6-Bubenči, náměstí Borise Němcova 19/1 – sídlí zde velvyslanectví Ruské federace
 vila Hanse Petschka v Praze 6-Bubenči, Romaina Rollanda 4/392 – v majetku Ruské federace
 vila Berty Petschkové v Praze 6-Bubenči, Pelléova 71/18 – Správa služeb diplomatického sboru ji užívá pro velvyslanectví Čínské lidové republiky